Duomo di Santa Maria Maggiore (Codroipo)
Duomo di Santa Maria Maggiore (Cordenons)